Jan Østergaard Jørgensen (* 31. Dezember 1987 in Aalborg, Dänemark) ist ein dänischer Badmintonspieler.

Karriere 
Jørgensens größte Erfolge bisher sind der Gewinn der Denmark Open 2010, der Indonesia Open 2014, der French Open 2013 der Europameisterschaft 2014 und der Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften 2015 in Jakarta im Herreneinzel. Des Weiteren erreichte er das Finale bei den All England 2015, den China Open 2009 und den Indonesia Open 2015. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London siegte er in der Gruppenphase über Misha Zilberman mit 21:13, 21:12 und Zi Liang Derek Wong mit 21:17, 21:14, scheiterte aber in der nächsten Runde im Achtelfinale an Lee Hyun-il mit 17:21, 13:21. Bei den Weltmeisterschaften 2009 in Hyderabad und 2013 in Guangzhou zog er jeweils ins Viertelfinale ein.

2002 und 2006 gewann Jørgensen zwei Nachwuchstitel in seiner Heimat Dänemark. Im letztgenannten Jahr siegte er auch bereits bei den Czech International, ein Jahr später bei den Hungarian International. 2008 erkämpfte er sich Bronze bei den Europameisterschaften, zwei Jahre später steigerte er sich auf Silber. Im Jahr zwischen den beiden Championaten siegte er bei den Swedish International Stockholm und den Badminton Open Saarbrücken. Hinzu kamen 2011 der Sieg bei den Denmark International und 2015 bei den German Open.

2009, 2011 und 2012 siegte er beim Einladungsturnier Copenhagen Masters.

Privates 
Jan Ø. Jørgensen ist mit der dänischen Handballspielerin Stine Jørgensen liiert.

Erfolge in Tabellen

Herreneinzel

Weblinks 
Profil bwfworldsuperseries.com (englisch)
Profil yonex.com (englisch)
Profil badminton.dk (dänisch)

Einzelnachweise 

Badmintonspieler (Dänemark)
Olympiateilnehmer (Dänemark)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Europameister (Badminton)
Dänischer Meister (Badminton)
Däne
Geboren 1987
Mann